Marola – Frazione del comune de La Spezia.
Marola – Frazione del comune di Torri di Quartesolo.
Marola – Frazione del comune di Carpineti.